Miejscowości w USA:
 Plainview – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Plainview – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Plainview – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Plainview – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Pierce
 Plainview – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Plainview – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Union
 Plainview – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hale
Gminy w USA:
 Plainview (ang. Plainview Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Plainview (ang. Plainview Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Plainview (ang. Plainview Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Plainview (ang. Plainview Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp